Velika nagrada Italije je bila osma dirka Formule 1 v sezoni 1965. Odvijala se je 12. septembra 1965.

Jackie Stewart je dosegel svojo prvo zmago v karieri, Richard Attwood se je prvič uvrstil med dobitnike točk, Giorgio Bassi je odpeljal edino dirko v karieri, Roberto Bussinello, Masten Gregory in Nino Vaccarella pa svojo zadnjo.

Dirka 

|-
! 1
| 32
|  Jackie Stewart
| BRM
| 76
| 2:04:52,8
| 3
| 9
|-
! 2
| 30
|  Graham Hill
| BRM
| 76
| + 3,3 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 12
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 76
| + 16,5 s
| 9
| 4
|-
! 4
| 4
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 76
| + 1:15,9
| 5
| 3
|-
! 5
| 16
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 75
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 40
|  Richard Attwood
| Lotus-BRM
| 75
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 42
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 74
| +2 kroga
| 14
| 
|-
! 8
| 18
|  Jochen Rindt
| Cooper-Climax
| 74
| +2 kroga
| 7
| 
|-
! 9
| 38
|  Innes Ireland
| Lotus-BRM
| 74
| +2 kroga
| 18
| 
|-
! 10
| 24
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 63
| Črpalka za gorivo
| 1
| 
|-
! 11
| 26
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 62
| Alternator
| 8
| 
|-
! 12
| 6
|  Nino Vaccarella
| Ferrari
| 58
| Motor
| 15
| 
|-
! 13
| 50
|  Roberto Bussinello
| BRM
| 58
| Pritisk olja
| 21
| 
|-
! 14
| 20
|  Richie Ginther
| Honda
| 56
| Vžig
| 17
| 
|-
! Ods
| 14
|  Denny Hulme
| Brabham-Climax
| 46
| Vzmetenje
| 12
| 
|-
! Ods
| 46
|  Frank Gardner
| Brabham-BRM
| 45
| Motor
| 16
| 
|-
! Ods
| 44
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 43
| Menjalnik
| 10
| 
|-
! Ods
| 28
|  Geki
| Lotus-Climax
| 37
| Menjalnik
| 20
| 
|-
! Ods
| 8
|  John Surtees
| Ferrari
| 34
| Sklopka
| 2
| 
|-
! Ods
| 22
|  Ronnie Bucknum
| Honda
| 27
| Vžig
| 6
| 
|-
! Ods
| 48
|  Masten Gregory
| BRM
| 22
| Menjalnik
| 23
| 
|-
! Ods
| 10
|  Giancarlo Baghetti
| Brabham-Climax
| 12
| Motor
| 19
| 
|-
! Ods
| 52
|  Giorgio Bassi
| BRM
| 8
| Motor
| 22
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1965
1965